YGN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Greenway Sound (Canada)